Костариха — топоним в России.

 Костариха — железнодорожная станция в Нижнем Новгороде
 Костариха — бывшее село, вошло в состав города Нижний Новгород.
 Костариха — река, протекает в городском поселении Умба, Терский район, Мурманская область.
 Костариха, губа Костариха — залив, городское поселение Умба, Терский район, Мурманская область,